Manises kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Manises (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Manises (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar